Рубо — фамилия. Известные носители:

 Рубо, Бенжамен (1811—1847) — французский художник.
 Рубо, Жак (род. 1932) — французский писатель и математик.
 Рубо, Франц Алексеевич (1856—1928) — российский художник-панорамист
 Рубо, Эмиль (1882—1962) — французский биолог и эпидемиолог, специалист по кровососущим двукрылым